Jean Romilly ist der Name folgender Personen:

* Jean Romilly (Uhrmacher) (1714–1796), Genfer Uhrmacher, Journalist und Enzyklopädist 
 Jean-Edme Romilly (1739 oder 1740–1779), Genfer Theologe und Enzyklopädist